Höhenmoos heißen folgende geographische Objekte:

 Höhenmoos (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf (am Inn), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Höhenmoos (Gemeinde Westendorf), Ort bei Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol